— символ в виде жёлтой или оранжевой 16-лепестковой хризантемы.

Начиная с периода Камакура считается эмблемой японских императоров и членов японской императорской семьи.

Императорская печать иногда используется в качестве государственного герба, хотя официального герба страны в Японии не существует.

Изображение императорской печати состоит из центрального круга, окружённого шестнадцатью лепестками, снаружи их окружает второй ряд лепестков.

Как личная печать изображение хризантемы впервые было использовано императором Го-Тоба.

В качестве мона императорского дома изображение хризантемы было принято с 1869 года. Во времена реставрации Мэйдзи согласно указу 1871 года никому, кроме императора Японии, не разрешалось использовать эту печать.

После Второй мировой войны этот запрет был отменён.

У каждого члена императорской семьи была своя модифицированная версия императорской печати с 14 лепестками.

Святилища синто также используют императорскую печать или её часть в изменённом виде.

В настоящее время символическое изображение хризантемы используется в помещениях парламента Японии и дипломатических учреждениях, на атрибутах политиков, а также ставится на обложках японских заграничных паспортов.

См. также 

 Флаг Японии
 Высший орден Хризантемы
 Инкан — персональная печать, в Японии заменяет личную подпись

Примечания 

Япония
Государственные символы Японии